Темите (222 – 234) по-долу са покрити в глава X-та: Сетива от Анатомията на Грей (версия от 1918 г.)

The peripheral organs of the special senses

Органи на вкуса ()

peripheral gustatory or taste organs
 gustatory calyculi (taste-buds)
 Structure of taste bud
 gustatory pore
 supporting cells
 gustatory cells

Structure of taste bud
 gustatory hair
 Nerves of Taste
 chorda tympani
 glossopharyngeal nerve

Органи на обонянието ()

Organon Olfactorius; The Nose
 External nose (Nasus Externus; Outer nose)
 apex
 base
 nares
 columna
 vibrissae
 dorsum nasi
 bridge
 ala nasi
 Structure
 bony frame-work
 cartilaginous frame-work (cartilagines nasi)
 cartilage of the septum (cartilago septi nasi)

Structure
 sphenoidal process
 septum mobile nasi
 lateral cartilage (cartilago nasi lateralis; upper lateral cartilage)
 greater alar cartilage (cartilago alaris major; lower lateral cartilage)
 medial wall (crus mediale)
 septum mobile nasi
 lateral wall (crus laterale)
 lesser alar cartilages (cartilagines alares minores; sesamoid cartilages)

Nasal cavity (Cavum Nasi; Nasal fossa)
 nares
 choanae
 vestibule
 olfactory region
 respiratory region
 Lateral wall
 nasal conchæ
 sphenoethmoidal recess
 superior meatus
 middle meatus

Lateral wall
 atrium
 bulla ethmoidalis
 hiatus semilunaris
 infundibulum
 ostium maxillare
 inferior meatus
 Medial wall

Medial wall
 nasopalatine recess
 vomeronasal organ of Jacobson
 vomeronasal cartilage
 nasopalatine recess
 Mucous membrane (membrana mucosa nasi)
 respiratory region
 olfactory region
 supporting cells
 olfactory cells
 olfactory hair
 glands of Bowman

Nasal aperture: veins of:
 Nose: nerves of:
 Nose: veins of:

Accessory sinuses of the nose (Sinus paranasales)
 Frontal sinuses (sinus frontales)
 Ethmoidal air cells (cellulæ ethmoidales)
 Sphenoidal sinuses (sinus sphenoidales)

Accessory sinuses of the nose (Sinus paranasales)
 Maxillary sinus (sinus maxillaris; antrum of Highmore)

Органи на зрението ()

bulb of the eye (bulbus oculi; eyeball), or organ of sight
 fascia bulbi

anterior pole
 posterior pole
 optic axis

Development of eye 
 optic vesicles
 optic stalk
 lens vesicle
 optic cup

optic vesicles
 choroidal fissure
 coloboma
 retina
 pars ciliaris and pars iridica retinae
 optic nerve
 optic chiasma
 crystalline lens

crystalline lens
 capsula vasculosa lentis
 pupillary membrane
 vitreous body

anterior chamber
 sclera
 choroid
 eyelids
 lacrimal sac and nasolacrimal duct
 nasoöptic furrow
 epithelium
 eyelashes

The tunics of the eye ()

Fibrous tunic (tunica fibrosa oculi)

Sclera
 spatium perichorioideale
 suprachorioidea
 lamina cribrosa sclerae
 venae vorticosae
 sclero-corneal junction
 sinus venosus sclerae (canal of Schlemm)

Sclera
 trabecular tissue (Trabecular meshwork)
 Cornea

Cornea
 sulcus circularis corneae
 iridial angle or filtration angle
 scleral spur
 Structure of cornea
 corneal epithelium (epithelium corneæ anterior layer)
 substantia propria

Cornea
 Structure of cornea
 corneal spaces
 corneal corpuscle
 anterior elastic lamina (lamina elastica anterior; anterior limiting layer; Bowman’s membrane)
 posterior elastic lamina (lamina elastica posterior; membrane of Descemet; membrane of Demours)

Cornea
 Structure of cornea
 spaces of the angle of the iris (spaces of Fontana)
 pectinate ligament of the iris
 endothelium of the anterior chamber (endothelium cameræ anterioris; posterior layer; corneal endothelium)

Vascular tunic (tunica vasculosa oculi)

Choroid (chorioidea)

Choroid (chorioidea)
 lamina suprachorioidea
 choroid proper
 outer layer (lamina vasculosa)
 venae vorticosae
 inner layer (lamina choriocapillaris)
 stratum intermedium
 Tapetum
 Ciliary body (corpus ciliare)
 orbiculus ciliaris
 ciliary processes (processus ciliares)

Ciliary body (corpus ciliare)
 ciliary processes (processus ciliares)
 pars ciliaris retinae
 Ciliaris muscle (m. ciliaris; Bowman's muscle)
 meridional fibers and circular fibers

Iris
 pupil
 anterior chamber
 posterior chamber

Iris
 stroma (stroma iridis)
 muscular fibers
 circular fibers
 radiating fibers
 pars iridica retinae (uvea)

Iris
 membrana pupillaris

Retina (tunica interna)

ora serrata

pars ciliaris retinae and pars iridica retinae
 rhodopsin or visual purple
 macula lutea
 fovea centralis
 optic disk
 colliculus nervi optici
 blind spot
 Structure of retina
 pigmented layer
 Retina proper
 stratum opticum or layer of nerve fibers

Retina proper
 ganglionic layer
 inner plexiform layer
 inner nuclear layer or layer of inner granules
 bipolar cells

Retina proper
 inner nuclear layer or layer of inner granules
 rod bipolars
 cone bipolars
 horizontal cells
 amacrine cells
 outer plexiform layer
 outer nuclear layer or layer of outer granules
 rod granules
 cone granules
 Layer of rods and cones (Jacob's membrane)
 rods
 cones
 Supporting Frame-work of the Retina
 sustentacular fibers of Müller
 membrana limitans interna
 membrana limitans externa
 Macula lutea and Fovea centralis

Macula lutea and Fovea centralis
 ora serrata
 pars ciliaris retinae
 pars iridica retinae or uvea
 arteria centralis retinae

The refracting media ()

Aqueous humor (humor aqueus)
 Vitreous body (corpus vitreum)
 hyaloid fossa
 hyaloid membrane
 hyaloid canal
 zonula ciliaris (zonule of Zinn)
 suspensory ligament of the lens

Vitreous body (corpus vitreum)
 spatia zonularis (canal of Petit)
 Crystalline lens (lens crystallina)
 capsule of the lens (capsula lentis)
 lens
 lens, poles of:

Crystalline lens (lens crystallina)
 radii lentis

The accessory organs of the eye ()

Ocular muscles (musculi oculi)
 Levator palpebræ superioris

Ocular muscles (musculi oculi)
 Recti
 Rectus inferior
 Rectus internus
 Rectus lateralis
 Rectus superior
 Rectus medialis
 annulus tendineus communis
 ligament of Zinn or tendon of Zinn
 superior tendon of Lockwood
 Obliquus oculi superior (superior oblique)

Ocular muscles (musculi oculi)
 Obliquus oculi inferior (inferior oblique)

Ocular muscles (musculi oculi)
 Orbitalis muscle
 Fascia bulb (capsule of Ténon)
 periscleral lymph space
 medial check ligament and lateral check ligament

Fascia bulb (capsule of Ténon)
 suspensory ligament of the eye
 Orbital fascia
 Eyebrows (supercilia)
 Eyelids (palpebræ)
 palpebral fissure (rima palpebrarum)
 palpebral commissures or canthi
 lateral palpebral commissure (commissura palpebrarum lateralis; external canthus)
 medial palpebral commissure (commissura palpebrarum medialis; internal canthus)
 lacus lacrimalis
 lacrimal papilla
 punctum lacrimale
 eyelashes (cilia)
 ciliary glands
 Structure of the Eyelids
 integument
 subcutaneous areolar tissue
 palpebral fibers of the Orbicularis oculi
 tarsi (tarsal plates)
 superior tarsus (tarsus superior; superior tarsal plate)
 inferior tarsus (tarsus inferior; inferior tarsal plate)

orbital septum (septum orbitale; palpebral ligament)
 Tarsal glands (glandulæ tarsales [Meibomi]; Meibomian glands)
 conjunctiva

conjunctiva
 Palpebral portion (tunica conjunctiva palpebrarum)
 plica semilunaris
 superior fornix
 inferior fornix
 Bulbar portion (tunica conjunctiva bulbi)

trachoma glands
 caruncula lacrimalis
 lacus lacrimalis
 plica semilunaris
 Lacrimal apparatus (apparatus lacrimalis)
 Lacrimal gland (glandula lacrimalis)
 superior lacrimal gland
 inferior lacrimal gland
 Lacrimal ducts (ductus lacrimalis; lacrimal canals)
 puncta lacrimalia
 papillae lacrimales
 superior duct
 inferior duct
 ampullae
 Lacrimal sac (saccus lacrimalis)

Lacrimal apparatus (apparatus lacrimalis)
 Nasolacrimal duct (ductus nasolacrimalis; nasal duct)
 plica lacrimalis (Hasneri)

Органи на слуха ()

Ухо
 auditory plate
 auditory pit

auditory vesicle

Labyrinth: development of:

middle ear
 auditory tube
 malleus
 incus
 stapes
 external acoustic meatus
 acoustic nerve
 vestibular ganglion
 spiral ganglion

The external ear ()

external ear
 auricula (pinna)
 Helix
 auricular tubercle of Darwin
 antihelix

auricula (pinna)
 fossa triangularis
 concha
 crus
 cymba conchae
 cavum conchae
 tragus
 intertragic notch
 antitragus
 lobule
 eminentia conchae
 eminentia triangularis
 Structure of auricula
 cartilage of the auricula (cartilago auriculæ; cartilage of the pinna)
 spina helicis
 cauda helicis
 fissura antitragohelicina
 sulcus antihelicis transversus
 ponticulus

Structure of auricula
 ligaments of the auricula (ligamenti auricularia; ligaments of the pinna)
 Extrinsic muscles of external ear
 Auricularis anterior (Attrahens aurem)
 Auricularis superior (Attolens aurem)
 Auricularis posterior (Retrahens aurem)
 Intrinsic muscles of external ear
 Helicis major
 Helicis minor
 Tragicus
 Antitragicus
 Transversus auriculae
 Obliquus auriculae

External acoustic meatus (meatus acusticus externus; external auditory canal or meatus)
 isthmus
 cartilaginous portion (meatus acusticus externus cartilagineus)
 osseous portion (meatus acusticus externus osseus)

External acoustic meatus (meatus acusticus externus; external auditory canal or meatus)
 tympanic sulcus
 annulus tympanicus
 ceruminous glands

The middle ear or tympanic cavity ()

middle ear

tympanic cavity proper
 epitympanic recess
 Tegmental wall or Roof (paries tegmentalis)
 tegmen tympani
 Jugular wall or Floor (paries jugularis)
 fundus tympani
 Membranous or Lateral wall (paries membranacea; outer wall)
 notch of Rivinus
 iter chordae posterius (apertura tympanica canaliculi chordae)
 petrotympanic fissure (fissura petrotympanica; Glaserian fissure)

Membranous or Lateral wall (paries membranacea; outer wall)
 iter chordae anterius (canal of Huguier)
 Tympanic membrane (membrana tympani)
 fibrocartilaginous ring
 tympanic sulcus
 malleolar folds
 pars flaccida
 umbo
 Structure
 cutaneous stratum
 fibrous stratum

Labyrinthic or Medial wall (paries labyrinthica; inner wall)
 fenestra vestibuli (fenestra ovalis)
 fenestra cochleæ (fenestra rotunda)
 secondary tympanic membrane

Labyrinthic or Medial wall (paries labyrinthica; inner wall)
 promontory (promontorium)
 prominence of the facial canal (prominentia canalis facialis; prominence of aqueduct of Fallopius)
 mastoid or posterior wall (paries mastoidea)
 entrance to the antrum
 tympanic or mastoid antrum
 mastoid air cells
 pyramidal eminence (eminentia pyramidalis; pyramid)
 fossa incudis
 Carotid or Anterior wall (paries carotica)
 septum canalis musculotubarii
 semicanal for the Tensor tympani (semicanalis m. tensoris tympani)
 septum canalis musculotubarii (processus cochleariformis)
 auditory tube (tuba auditiva; Eustachian tube)

auditory tube (tuba auditiva; Eustachian tube)
 osseous portion (pars osseo tubae auditivae)
 cartilaginous portion (pars cartilaginea tubae auditivae)
 torus tubarius
 tube tonsil

The auditory ossicles ()

Malleus
 head (capitulum mallei)
 cog-tooth (spur of the malleus)
 neck (collum mallei)
 manubrium mallei (handle)
 anterior process (processus anterior; processus gracilis)
 lateral process (processus lateralis; processus brevis)

 Incus
 body (corpus incudis)
 short crus (crus breve; short process)

Incus
 fossa incudis
 long crus (crus longum; long process)
 lenticular process

 Stapes
 head (capitulum stapedis)
 crura (crus anterius and crus posterius)
 base (basis stapedis)

 Ligaments of the Ossicles (ligamenta ossiculorum auditus)
 anterior ligament of the malleus (lig. mallei anterius)
 superior ligament of the malleus (lig. mallei superius)
 lateral ligament of the malleus (lig. mallei laterale; external ligament of the malleus)
 axis ligament
 posterior ligament of the incus (lig. incudis posterius)

Ligaments of the Ossicles
 superior ligament of the incus (lig. incudis superius)
 annular ligament of the base of the stapes (lig. annulare baseos stapedis)

 Muscles of the Tympanic Cavity (musculi ossiculorum auditus)
 Tensor tympani
 Stapedius

 Mucous membrane of the Tympanic cavity
 pouch of Prussak
 recesses of Troltsch

tympanic branch of the glossopharyngeal (Jacobson's nerve)
 superior and inferior caroticotympanic nerves
 smaller superficial petrosal nerve
 chorda tympani nerve

The internal ear or labyrinth ()

internal ear (labyrinth)
 Osseous labyrinth (labyrinthus osseus)
 Vestibule (vestibulum)

Vestibule (vestibulum)
 pyramid of the vestibule
 fossa cochlearis
 aquæductus vestibuli
 ductus endolymphaticus
 recessus ellipticus
 macula cribrosa superior

Bony semicircular canals (canales semicirculares ossei)
 ampulla
 superior semicircular canal (canalis semicircularis superior)
 crus commune
 posterior semicircular canal (canalis semicircularis posterior)
 lateral or horizontal canal (canalis semicircularis lateralis; external semicircular canal)

Cochlea
 apex of cochlea (cupula)
 osseous spiral lamina
 basilar membrane
 helicotrema
 modiolus

Cochlea
 spiral canal of the modiolus
 spiral ganglion (ganglion of Corti)
 cupula
 fenestra cochleae
 secondary tympanic membrane
 osseous spiral lamina (lamina spiralis ossea)
 scala vestibuli
 scala tympani
 hamulus laminæ spiralis
 helicotrema
 secondary spiral lamina
 vestibule fissure
 perilymph
 Membranous labyrinth (labyrinthus membranaceus)
 perilymph
 endolymph
 utricle (utriculus)
 macula acustica utriculi

utricle (utriculus)
 ductus utriculosaccularis
 Saccule (sacculus)
 macula acustica sacculi
 ductus endolymphaticus
 saccus endolymphaticus
 canalis reuniens of Hensen
 Semicircular ducts (ductus semicirculares; membranous semicircular canals)
 septum transversum
 Structure
 supporting cells
 hair cells

Structure
 otoconia
 Ductus cochlearis (membranous cochlea; scala media)
 basilar membrane
 vestibular membrane
 ductus cochlearis (scala media)
 lagena
 canalis reuniens of Hensen
 spiral ligament
 basilar crest

sulcus spiralis externus
 stria vascularis
 limbus laminæ spiralis
 sulcus spiralis internus
 vestibular lip
 tympanic lip
 auditory teeth

Basilar membrane
 zona arcuata
 zona pectinata
 vas spirale
 spiral organ of Corti
 pillars of Corti

spiral organ of Corti
 tunnel of Corti
 reticular membrane
 rods of Corti
 phalangeal processes
 Hair cells

Hair cells
 cells of Deiters
 phalangeal process
 supporting cells of Hensen
 cells of Claudius
 space of Nuel
 reticular lamina
 phalanges
 tectorial membrane
 Hensen's stripe
 acoustic nerve (n. acusticus; auditory nerve or nerve of hearing)
 vestibular nerve (n. vestibularis)
 vestibular ganglion (ganglion of Scarpa)

Peripheral terminations of nerves of general sensations ()

Free nerve-endings
 tactile disks
 special end-organs

special end-organs
 end-bulbs of Krause
 genital corpuscles
 articular end-bulbs
 tactile corpuscles of Grandry
 Pacinian corpuscles

special end-organs
 corpuscles of Herbst
 corpuscles of Golgi and Mazzoni
 tactile corpuscles of Wagner and Meissner
 Corpuscles of Ruffini
 neurotendinous spindles (organs of Golgi)
 neuromuscular spindles

The common integument ()

Integumentum Commune; Skin, integument
 epidermis, cuticle or scarf skin

four layers
 stratum mucosum (mucous layer)
 stratum germinativum

four layers
 stratum granulosum
 stratum lucidum
 stratum corneum (horny layer)
 keratin
 melanin

Corium, Cutis vera, Dermis, or True skin
 reticular layer (stratum reticulare; deep layer)
 papillary layer (stratum papillare; superficial layer; corpus papillare of the corium)
 papillæ

Development
 vernix caseosa
 lanugo
 Appendages of the Skin
 nails (ungues)
 free edge
 nail matrix
 lunula of nails

Appendages of the Skin
 nails (ungues)
 eponychium
 Hairs (pili)
 shaft of the hair or scapus
 root of the hair (radix pili)
 hair bulb
 hair follicle
 outer coat or dermic coat

Appendages of the Skin
 Hairs (pili)
 inner coat or epidermic coat
 outer root sheath and inner root sheath
 Huxley's layer
 Henle's layer

Appendages of the Skin
 Hairs (pili)
 shaft of the hair (scapus pili)
 cortex
 cuticle
 Arrectores pilorum
 Sebaceous glands (glandulæ sebaceæ)
 sebum cutaneum

Appendages of the Skin
 Sudoriferous glands or Sweat glands (glandulæ sudoriferæ)
 areolar tissue
 epithelium

Вижте също 
 Анатомията на Грей
 Списък на темите и фигурите в Анатомията на Грей
 Списък на фигурите в Анатомията на Грей: X. Сетива

Анатомия на Грей